Асад може да се отнася за:
 Асма Асад (р. 1975), сирийка
 Башар Асад (р. 1965), сирийски политик
 Махер Асад (р. 1967), сирийски офицер
 Хафез Асад (1930 – 2000), сирийски политик
 Асад (язовир), язовир в Сирия